En avant la musique – cortometraggio del 1907 diretto da Segundo de Chomón
En avant la musique – film del 1935 diretto da Gaston Schoukens
Musica indiavolata (Strike Up the Band, titolo francese En avant la musique) – film del 1940 diretto da Busby Berkeley